Julius Marius Liesdek, artiestennaam Big Jones (1924-2007), een Surinaams kawinamusicus
 Albertine Liesdek-Clarke (1945), een Surinaams politica van de NPS
 Marcel Liesdek (1959), een Surinaams-Nederlands voetballer
 Yaël Liesdek (2001), een Nederlands voetballer